Dedekind ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dedekind (1829–1909), deutscher Jurist
 Alexander Dedekind (1856–1940), deutsch-österreichischer Orientalist und Ägyptologe
 Alfred Dedekind (1875–1947), deutscher Jurist, Ministerialbeamter und Politiker (BNP), MdL Braunschweig
 Constantin Christian Dedekind (1628–1715), deutscher Dichter und Komponist
 Euricius Dedekind (1554–1619), deutscher Musiker und Theologe
 Friedrich Dedekind (um 1525–1598), deutscher Schriftsteller und Theologe
 Henning Dedekind (1562–1626), deutscher Komponist und Theologe
 Johann Ludwig Julius Dedekind (1728–1787), deutscher Jurist
 Julie Dedekind (1825–1914), deutsche Schriftstellerin und Pädagogin
 Julius Dedekind (1795–1872), deutscher Jurist, Historiker und Hochschullehrer
 Richard Dedekind (1831–1916), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
nach Richard Dedekind benannte mathematische Begriffe
 Satz von Dedekind
 Dedekindring
 Dedekindscher Schnitt
 Dedekindsche η-Funktion
 Dedekindsche Psi-Funktion
 Dedekindsche Zeta-Funktion
 Unendliche Menge #Dedekind-Unendlichkeit
 Modulares Gesetz von Dedekind
 Dedekindsche Gruppe
 Dedekind-Zahl